Фининген може бити:

 Фининген (Рајна-Палатинат), општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Фининген (Баварска), општина у округу Дилинген ан дер Донау, у њемачкој покрајини Баварска.